Sargon je jméno těchto panovníků:

 Sargon Akkadský – král Akkadu (2334 – 2279 př. n. l.)
 Sargon I. – král Asýrie (1848 – 1818 př. n. l.)
 Sargon II. – král Asýrie (722 – 705 př. n. l.)

Rozcestníky - panovník